Муниципа́льное образова́ние го́род Ту́ла или город Тула — городской округ в Тульской области России. Находится в границах двух административно-территориальных единиц области: города областного подчинения Тула и Ленинского района Тульской области.

Административный центр — город Тула.

История 
Городской округ в границах города Тулы был образован Законом Тульской области от 11 марта 2005 года.

Законом Тульской области от 11 июня 2014 года, Ленинский муниципальный район и все входившие в его состав городские и сельские поселения (рабочий посёлок Ленинский , рабочий посёлок Плеханово, а также Рождественское, Медвенское, Шатское, Ильинское, Иншинское, Фёдоровское, Хрущёвское и Обидимское сельские поселения) были упразднены, а все их населённые пункты включены в объединённый городской округ город Тула.

Население

Населённые пункты 
В состав городского округа входят 247 населённых пунктов, в том числе город Тула и 246 сельских населённых пунктов.

Ссылки 
 Карта границ населённых пунктов МО г. Тула, территориальных округов МО г. Тула и внутригородских районов г. Тула  из Генерального плана МО г. Тула

Примечания 

Городской округ город Тула